Понятието „Балкански съюз“ може да означава:
 Първи балкански съюз (1867 г.) – между Сърбия и Гърция срещу Османската империя;
 Втори балкански съюз (1912-1913 г.) – антиосмански, между България, Сърбия, Гърция и Черна гора;
 Балкански езиков съюз.